Klinec steht für:

 Klínec, eine Gemeinde in Tschechien

Klinec ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Klinec (* 1994), slowenische Skispringerin
 Ema Klinec (* 1998), slowenische Skispringerin